Kubuś Puchatek – postać fikcyjna
 Kubuś Puchatek – powieść A.A. Milne’a z 1926 roku
 Kubuś Puchatek – polska bajka muzyczna (słuchowisko) z 1985 roku
 Kubuś Puchatek – radziecki film animowany (Miś Puszatek) z 1969 roku 
 Kubuś Puchatek: Czas prezentów – amerykański film animowany z 1999 roku
 Kubuś Puchatek: Puchatkowego Nowego Roku – amerykański film animowany z 2002 roku